Cette page contient les pages d'homonymie de Amazon et Amazons.

Amazon 
Amazon peut désigner :
 Amazon, entreprise américaine de vente en ligne ;
 Volvo Amazon, voiture construite jusqu'en 1970 par la marque suédoise Volvo (P120) ;
 Kamen Rider Amazon, série télévisée japonaise diffusée du  au  ;
 Amazon, documentaire américain réalisé par Kieth Merrill en 1997 ;
 Amazon, série télévisée américaine créée en 1999 ;
 Amazon, yacht-goélette classé parmi les meilleurs yachts du monde ;
 Amazon, bateau dont l'équipage aurait mystérieusement disparu.

Amazons 
Amazons peut désigner :
 Amazons, film argentin réalisé par Alejandro Sessa en 1986 ;
 Kamen Rider Amazons, série web de type tokusatsu basée sur Kamen Rider Amazon diffusée sur Amazon Prime en 2016 ;
 The Amazons, groupe de rock britannique.

Voir aussi